Anthony Le Tallec – calciatore francese, attaccante
 Camille Le Tallec – ceramista francese
 Damien Le Tallec – calciatore francese, centrocampista